Згідно з даними перепису населення 2001 року у штаті Махараштра зафіксовано 242 міста та 136 містечок. Нижче наведено список усіх міських населених пунктів (міст та містечок) у розрізі округів, а також подано оновлені дані згідно з переписом населення 2011 року.

Дивізіон Амраваті

Округ Акола

Округ Амраваті

Округ Булдана

Округ Вашім

Округ Яватмал

Дивізіон Аурангабуд

Округ Аурангабад

Округ Бід

Округ Джална

Округ Латур

Округ Нандед

Округ Османабад

Округ Парбхані

Округ Хінголі

Дивізіон Конкан

Округ Мумбаї-Сіті

Округ Мумбаї-Субурбан

Округ Раїгарх

Округ Ратнагірі

Округ Сіндхудург

Округ Тхане

Дивізіон Нагпур

Округ Бхандара

Округ Вардха

Округ Гадчіролі

Округ Гондія

Округ Наґпур

Округ Чандрапур

Дивізіон Нашік

Округ Ахмеднагар

Округ Джалгаон

Округ Дхуле

Округ Нандурбар

Округ Нашик

Дивізіон Пуне

Округ Колхапур

Округ Пуне

Округ Санглі

Округ Сатара

Округ Солапур

Примітки 

Населені пункти Індії